Le qualificazioni del singolare  del Porsche Tennis Grand Prix 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Anna Čakvetadze (qualificata)
  Kimiko Date Krumm (secondo turno)
  Tamira Paszek (qualificata)
  Mirjana Lučić (primo turno)

 Sorana Cîrstea (ritirata)
 Jamie Hampton (qualificata)
 Yvonne Meusburger (secondo turno)
 Zuzana Kučová (ultimo turno) (Lucky loser)

Qualificate

  Anna Čakvetadze
  Michaëlla Krajicek

  Tamira Paszek
  Jamie Hampton

Lucky losers

  Zuzana Kučová
  Beatriz García Vidagany

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2011
WTA Tour 2011